La Traversée du phare
La Traversée de Paris
La Traversée de l'été

La Traversée du ruisseau

 Traversée isolée, un composant électrique
Également,
 Traversées est un film de Mahmoud Ben Mahmoud
 Traversées est un roman de Danielle Steel